Антони Морис (; ) — бельгийский и люксембургский футболист, вратарь бельгийского клуба «Юнион» и сборной Люксембурга.

Клубная карьера 
Морис — воспитанник клуба «Стандард» из Льежа. Начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в качестве второго вратаря. За шесть сезонов он сыграл лишь 15 матчей, что конечно не устраивало молодого игрока. В конце 2014 года перешёл в аренду в «Сент-Трюйден», но и там не смог закрепиться.

В 2015 году подписал трёхлетний контракт с клубом «Мехелен». И здесь ему тоже не удалось закрепиться в качестве основного вратаря.

В 2018 году Морис переходит в качестве свободного агента в клуб любительской лиги Бельгии «Виртон». Сыграл в сезоне 2018/2019 30 матчей и вместе с клубом перешёл во Вторую лигу Бельгии.

30 июля 2020 года подписал трехлетний контракт с клубом «Юнион».

Международная карьера 
Антони начал свою международную карьеру в 2008 году с молодёжный сборных Бельгии.

Антони Морис получил люксембургский паспорт и смог выбирать за какую сборную играть дальше. Карьера в сборной Люксембурга ему показалась перспективнее и там была маленькая конкуренция игроков. 26 мая 2014 года он дебютировал в составе сборной Люксембурга в товарищеском матче против сборной Бельгии.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную Люксембурга 

Итого: сыграно матчей: 24 / сухих:6 / пропущено голов: 35; победы: 6, ничьи: 5, поражения: 13.

Достижения 
 «Стандард»
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2008

Примечания 

Футболисты Бельгии
Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Виртон»
Игроки ФК «Юнион»